Comptonia peut faire référence à:
 Comptonia Gray, 1840 : un genre d'étoiles de mer fossile de la famille des Goniasteridae ;
 Comptonia L'Hér., 1789 : un genre de buissons de la famille des Myricaceae.

Homonymie de genre en biologie